Lemps (Ardèche)
Lemps (Drôme)
ook:
Le Grand-Lemps, Isère